Пло́тбище:
 Пло́тбище — место постройки и ремонта кораблей и судов на Руси (в России) до введения слова верфь, «На Урацком плотбище, во все вышепоказанные годы, строили суда, и на строение оных деревья и доски таскали из лесу на себе, не чрез ближнее разстояние; и теми построенными судами по Ураку — опасной реке к плаванию, от имеющихся на ней порогов, ... .».
 Пло́тбище — место вязки брёвен в плоты на берегу реки, пристань плотов для лесосплава.

Топоним 
 Плотбище — посёлок в Малмыжском районе Кировской области.
 Плотбище — деревня в Ачинском районе Красноярского края.
 Плотбище — село в Енисейском районе Красноярского края.
 Плотбище — деревня в Муромцевском районе Омской области.